Караваиха — топоним в России:

населённые пункты 
 Караваиха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Караваиха — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.

Другое 
 Караваиха — микрорайон в составе Приокского района Нижнего Новгорода.
 Караваиха — неолитическая стоянка на правом берегу Еломы (протока Модлоны) в Кирилловском районе Вологодской области.